New Baltimore puede referirse a los siguientes lugares en Estados Unidos:

 New Baltimore (Míchigan), ciudad.
 New Baltimore (Nueva York), pueblo.
 New Baltimore (Ohio), lugar designado por el censo.
 New Baltimore (Pensilvania), borough.
 New Baltimore (Virginia), lugar designado por el censo.